Acorn Hill steht für:

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Acorn Hill (Maine)
 Acorn Hill (New Hampshire)
 Acorn Hill (New York)
 Acorn Hill (Pennsylvania)
 Acorn Hill (Frederick County, Virginia)
 Acorn Hill (Warren County, Virginia)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Acorn Hill (North Carolina)
 Acorn Hill (Tennessee)